Андрей Байков:
 Байков, Андрей Анатольевич (род. 1984) — российский политолог-международник, специалист по методологии прикладного политического анализа.
 Байков, Андрей Матвеевич (1831—1889) — градоначальник Ростова-на-Дону во второй половине XIX века.